Zotto bezeichnet:
 Zotto (Langobarde), Herzog von Benevent 571–591
 Zotino Tall Tower Observation Facility, eine Klimaforschungsstation
 Dal Zotto, italienischer Familienname